

Persone 
Dan Deacon – musicista e compositore britannico
George Eric Deacon Alcock – insegnante e astrofilo britannico
Henry Deacon – chimico britannico
John Deacon – musicista britannico
Louis Deacon – rugbista a 15 britannico, nazionale inglese
Richard Deacon – scultore britannico

Altro 
Deacon – veicolo corazzato da combattimento britannico

Deacon – creatura aliena immaginaria apparsa nel film Prometheus diretto da Ridley Scott.